«Франкенштейн создал женщину» () — британский фильм ужасов 1967 года.

Сюжет 
Ганс (Роберт Моррис), сын убийцы, влюблён в Кристину (Сьюзен Денберг), дочь трактирщика, который категорически против этой связи. Когда его убивают трое неизвестных пьяных франтов, подозрение падает на Ганса. Все улики против него; его приговаривают к смерти. После его казни Кристина совершает самоубийство, утопившись. Для доктора Франкенштейна (Питер Кушинг) это как раз: он планирует проверить свою новую теорию по передаче души от одного человека другому. Ему ассистирует доктор Хертц (Терлоу Уолтерс). Барону удается создать красотку. В неё вселяется дух Ганса и начинаются убийства. После выполненного долга существо кончает с собой.

В ролях 
 Питер Кушинг — доктор Франкенштейн
 Сьюзен Денберг — Кристина
 Торил Уолтерс — доктор Хертц
 Роберт Моррис — Ганс
 Петер Блис — Антон
 Барри Уоррен — Карл
 Дерек Фоулдс — Иоганн
 Колин Дживонс — священник

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1967 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1967 года
Фильмы Hammer Film Productions
Фильмы Теренса Фишера
Фильмы на английском языке
Фильмы о мести
Фильмы о серийных убийцах